Théodore Gaston Caput (1873-1961) est un général français.
 Louis Caput (1923-1985) est un ancien coureur cycliste français.
 Caput Vada ancien nom de Chebba, ville de Tunisie
 Serpens Caput, la constellation du Serpent